Gornja Trepča je lahko:
 Gornja Trepča, Srbija
 Gornja Trepča, Črna gora